Michael Schwarzmann (ur. 7 stycznia 1991 w Kempten) – niemiecki kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:
 2009
 1. miejsce na 4. etapie Regio-Tour
 2016
 1. miejsce na 6. etapie Tour d'Azerbaïdjan
 2018
 3. miejsce w Hammer Hong Kong (drużynowo)

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy kolarze szosowi
Kolarze Bora-Hansgrohe
Kolarze Lotto Soudal
Ludzie urodzeni w Kempten (Allgäu)
Urodzeni w 1991